Il singolare  del Copa Internacional de Tenis Total Digest 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andrej Martin ha battuto in finale Adrian Mannarino 4–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (Primo turno, ritiro)
  Dudi Sela (semifinali)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Adrian Mannarino (finale)

  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)
  Jimmy Wang (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Internacional de Tenis Total Digest 2013
ATP Challenger Tour 2013